Tahiti peut faire référence à :

Géographie 
 Tahiti, une île de Polynésie française ;
 (40227) Tahiti, un astéroïde nommé d'après l'île ;

Musique 
 Tahiti, un groupe de K-pop coréen ;
 Tahiti, une chanson de Keen'V sortie en 2020.
 Tahiti Trot, une orchestration d'un arrangement de Tea for Two par Dmitri Chostakovitch en 1928.

Technique 

 Tahiti, paquebot lancé en 1904 et qui a fait naufrage en 1930.